Кэрри Уайт:

 героиня романа Стивена Кинга Кэрри (роман)
 американская долгожительница

См. также 
 Кэри